Fryderyk I Hohenzollern (ur. 1371 w Norymberdze, zm. 20 września 1440 w Cadolzburgu koło Norymbergi) – burgrabia Norymbergi od 1397, jako Fryderyk VI, elektor Brandenburgii od 1415 roku.

W 1415 od Zygmunta Luksemburskiego otrzymał w lenno Brandenburgię, z tytułem księcia-elektora za poparcie w staraniach tegoż o koronę niemiecką (potwierdzenie elektoratu w 1417, jako Fryderyk I). Syn Fryderyka V i Elżbiety Miśnieńskiej.

Relacje z Królestwem Polskim

Zygmunt Luksemburski ogłosił 6 grudnia 1420 roku we Wrocławiu zupełnie niekorzystny dla strony polskiej wyrok w sporze polsko-krzyżackim. Wobec słabnącej pozycji Zygmunta Luksemburskiego królowi Polski Władysławowi II udało się zawrzeć z księciem Fryderykiem I Hohenzollernem sojusz zaczepno-odporny podpisany 8 kwietnia 1421 w Krakowie.
Brandenburgia i Polska stanęły razem chroniąc się wzajemnie na ewentualność działań zakonu krzyżackiego. Dzięki mediacji brandenbursko-papieskiej rozejm pomiędzy Polską i Zakonem przedłużono do końca 1422 roku.

Rodzina 
Fryderyk poślubił Elżbietę bawarską (ur. 1383, zm. 13 listopada 1442 w Ansbach). Ze związku małżeńskiego pochodzili:
 Elżbieta (ur. 1403, zm. 31 października 1449 w Legnicy),
 Jan Alchemik (ur. 1405, zm. 1465) – margrabia brandenburski,
 Cecylia (ur. ok. 1405, zm. 4 stycznia 1449),
 Małgorzata (ur. ok. 1410, zm. 27 lipca 1465 w Landshut),
 Magdalena (ur. ok. 1412, zm. 27 października 1454 w Scharnebecku),
 Fryderyk II (ur. 1413, zm. 1471) – elektor brandenburski,
 Albert III Achilles (ur. 1414, zm. 1486) – elektor brandenburski,
 Zofia (ur. 1417, zm. 1417),
 Dorota (ur. 9 lutego 1420, zm. 19 stycznia 1491 w Rehnie) – żona Henryka IV Grubego,
 Fryderyk Młodszy (Tłusty) (ur. ok. 1424, zm. 6 października 1463 w Tangermünde) – margrabia brandenburski.

Hohenzollernowie
Burgrabiowie Norymbergi
Władcy Brandenburgii
Urodzeni w 1371
Zmarli w 1440
Ludzie urodzeni w Norymberdze
Uczestnicy soboru w Konstancji